

Lokalizacje

Niemcy 
 Schwabbruck – dzielnica Biburga w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim
 Schwabbruck – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau